Термін Людовик V може відноситися до: 
 Людовик V Лінивий (967 — 987)  — король Західно-франкського королівства у 966 — 987 (династія Каролінгів). 
 Людвіг IV (Людвіг Баварський) (1282 — 1347) з династії Віттельсбахів — король Німеччини (з 1314), також імператор Священної Римської імперії (1328 — 1347), герцог Баварії. 
 Людвіг V — курфюрст Пфальца з династії Віттельсбахів у 1508 - 1544. 
 Людвіг V Бранденбурзький (1315 — 1369)  — герцог Баварії у 1347 — 1349, герцог Верхньої Баварії у 1349 — 1361 (династія Віттельсбахів). 
 Louis V, Elector Palatine (правив у 1508 — 1544). 
 Людвіг V (ландграф Гессен-Дармштадтський) (правив у 1596 — 1626). 
 Людовик-Жозеф де Бурбон-Конде (1736 — 1818) — принц Конде.

Див. також 
 Людовик I
 Людовик II
 Людовик III
 Людовик IV
 Людовик VI
 Людовик VII
 Людовик VIII
 Людовик IX
 Людовик X